«Candy Paint & Gold Teeth» — восьма пісня з другого студійного альбому американського репера Waka Flocka Flame Triple F Life: Friends, Fans & Family, записана з участю Bun B та Ludacris. 13 червня відбулась прем'єра відеокліпу. Режисер: Mr. Boomtown. Відео знімали у Г'юстоні й Атланті. Крім самих виконавців у кліпі також можна побачити Slim Thug та TV Johnny.

Посилання 
 

Пісні 2012